Pasirjambu (Pasirjambu), een plaats in Indonesië
Pasirjambu (Maniis), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing